Алексе́й Корча́гин:
 Корчагин, Алексей Ефимович (1914—1987) — разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Корчагин, Алексей Урванович (род. 1952) — учёный-геолог, геохимик, лауреат премии имени С. С. Смирнова (2009).